

Zoologia 
 Asioninae – sottofamiglia di gufi della famiglia degli Strigidi
 Gufo comune – uccello diffuso nel Nordamerica, in Europa e in Asia
 Gufo cornuto – genere di gufi della famiglia degli Strigidi, comprendente:
 Gufo reale africano (Bubo africanus)
 Gufo reale indiano (Bubo bengalensis) 
 Gufo reale (Bubo bubo)
 Gufo latteo (Bubo lacteus)
 Gufo delle nevi (Bubo scandiacus)
 Gufo della Virginia (Bubo virginianus)

Personaggi immaginari 
 Gufo – personaggio dei fumetti Marvel Comics;
 Gufo – personaggio dei libri di Winnie the Pooh;
 Gufo – personaggio immaginario della serie d'animazione Le avventure del bosco piccolo;
 Amico Gufo – personaggio immaginario della serie d'animazione La fiaba quotidiana (Fabeltjeskrant).

Altro 
 EC3/ter "Gufo" – radar di fabbricazione italiana
 Gufo – simbolo araldico
 G.U.F.O. –  immaginario titolo di studio rilasciato ad Hogwarts
 Nebulosa Gufo – nebulosa planetaria nella costellazione dell'Orsa Maggiore
 I Gufi – gruppo musicale e cabarettistico italiano